IBM Director — это система типа element management system (EMS) (иногда используется альтернативный термин workgroup management system (система управления рабочими группами), впервые представленная корпорацией IBM в 1993 г. под названием NetFinity Manager. Этот программный продукт первоначально был написан в расчете на исполнение под управлением операционной системы OS/2 2.0. Впоследствии он прошел через серию последовательных переименований. В 1996 г. он получил имя IBM PC SystemView. В том же году он был переименован в TME 10 NetFinity. В следующем году он получил несколько измененную версию своего первоначального имени: IBM Netfinity Manager (обратите внимание на нижний регистр буквы «f»).

В 1999 г. корпорация IBM представила новый продукт Netfinity Director, который базировался на продукте Tivoli IT Director. Вышеуказанный продукт был предназначен для замены продукта IBM Netfinity Manager. После того, как IBM сменила название своей линейки корпоративных серверов с Netfinity на xSeries, описываемый продукт получил имя IBM Director.

С выходом версии 6.1 продукт IBM Director получил новое имя: IBM Systems Director. Данное решение доступно для работы с любыми серверами System x и BladeCenter, включая специальные конфигурации для СМБ Express Seller.

Продукт IBM Director состоит из следующих трех компонентов: агент, консоль и сервер. Для полного использования всех возможностей продукта IBM Director на систему, подвергаемую мониторингу, должен быть установлен компонент IBM Director Agent. Инвентаризационные данные и данные управления хранятся в базе данных с поддержкой SQL (Oracle, SQL Server, IBM DB2 Universal Database или PostgreSQL), которая может находиться на отдельной системе или на том же сервере, где размещается репозиторий IBM Director Server. В менее масштабных развертываниях также может быть использован продукт Microsoft Jet или MSDE. Конфигурирование сервера и управление им осуществляется с помощью инструмента IBM Director Console, установленного на любой рабочей станции под управлением Linux или Microsoft Windows.

IBM Director поддерживает следующие основные задачи 
 Asset ID
 BladeCenter Management
 CIM Browser
 Configure SNMP Agent
 Data Capture Policy Manager
 Event Action Plans
 Event Log
 External Application Launch
 File Transfer
 Hardware Status
 Inventory
 JMX Browser
 Microsoft Cluster Browser
 Network Configuration
 Process Management
 Rack Manager
 Remote Control
 Remote Session
 Retail Peripheral Management (требуется компонент Retail Extensions)
 RMA Software Distribution
 Resource Monitors
 Scheduler
 Server Configuration Manager
 SNMP Browser
 Software Distribution
 System Accounts
 Update Manager
 User Administration

Основные выпуски 
 IBM Systems Director 6.3
 IBM Systems Director 6.2
 IBM Systems Director 6.1
 IBM Director 5.20.3
 IBM Director 5.20.2
 IBM Director 5.20.1
 IBM Director 5.20.0
 IBM Director 5.10.3 (out of service)
 IBM Director 5.10.2 (out of service)
 IBM Director 5.10.1 (out of service)
 IBM Director 5.10.0 (out of service)
 IBM Director 4.22 (out of service)
 IBM Director 4.21 (out of service)
 IBM Director 4.20 (out of service)
 IBM Director 4.12 (out of service)
 IBM Director 4.11 (out of service)
 IBM Director 4.10 (out of service)
 IBM Director 3.1.1 (out of service)

См. также 
 IBM Systems Director Console for AIX

Ссылки 
 Официальный форум по IBM Director

 IBM Director home page
 IBM Software Information Center

Программное обеспечение IBM
Администрирование компьютерных сетей